Bersani ist der Familienname folgender Personen:
 Gianfranco Bersani (1919–1965), italienischer Basketballspieler
 Giovanni Bersani (1914–2014), italienischer Politiker
 Giuseppina Bersani (1949–2023), italienische Fechterin
 Leo Bersani (1931–2022), US-amerikanischer Literaturtheoretiker
 Pier Luigi Bersani (* 1951), italienischer Politiker (Partito Democratico)
 Samuele Bersani (* 1970), italienischer Singer-Songwriter